TAMA 300 — японский детектор гравитационных волн, расположенный в кампусе Митака Национальной астрономической обсерватории Японии. Проект управляется группой изучения гравитационных волн Института изучения космических лучей (ICRR) Токийского университета. ICRR был основан в 1976 году, работы над TAMA 300 начались в 1995 году, а в настоящее время производится разработка Большого криогенного гравитационного телескопа (, LCGT) следующего поколения.

TAMA 300 построен по той же схеме, что  гравитационные антенны LIGO (интерферометра Майкельсона с  резонаторами Фабри — Перо в плечах) с дополнительным выходным зеркалом рециркуляции сигнала. Целью проекта является разработка и обкатка технологий, необходимых для будущих километровых интерферометров, а также детектирование гравитационных волн, возникающих в нашей Местной группе галактик.

Ссылки 
 Official website

Релятивистские и гравитационные явления
Гравитационные эксперименты
Интерферометры
Гравитационно-волновые телескопы